El nombre condado de Howard se puede referir a siete divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Howard, en el estado de Arkansas;
 el condado de Howard, en el estado de Indiana;
 el condado de Howard, en el estado de Iowa;
 el condado de Howard, en el estado de Maryland;
 el condado de Howard, en el estado de Misuri;
 el condado de Howard, en el estado de Nebraska; y
 el condado de Howard, en el estado de Texas.